Stantscho Stantschew ist der Name folgender Personen:

* Stantscho Stantschew (Regisseur) (1932–2017), bulgarischer Theaterregisseur und -direktor
 Stantscho Stantschew (Radsportler) (* 1965), bulgarischer Radsportler